

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Szurkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Poniec 
 Szurkowo –  przysiółek wsi Nowy Dwór w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Krzywiń